Тајлер има више значења:
 Округ Тајлер (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Тајлер (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Тајлер (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Тајлер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота

Особе 
 Вот Тајлер, вођа сељачког устанка
 Лив Тајлер, америчка глумица
 Стивен Тајлер, амерички музичар
 Џон Тајлер, амерички председник